Влада Николе Пашића може се односити на следеће Владе постављене у време Краљевине Србије:
 Прва влада Николе Пашића, 11/23.2. 1891 - 21.3/2.4. 1892. (по први пут председник владе)
 Друга влада Николе Пашића, 21.3/2.4 - 9/21.8. 1892.
 Трећа влада Николе Пашића, 27.11/10.12. 1904 - 16/29.5. 1905. (по други пут председник владе)
 Четврта влада Николе Пашића, 17/30.4. 1906 - 30.5/12.6 1907. (по трећи пут председник владе)
 Пета влада Николе Пашића, 30.5/12.6. 1907 - 30.3/12.4. 1908.
 Шеста влада Николе Пашића, 30.3/12.4 - 7/20.7. 1908.
 Седма влада Николе Пашића, 11/24.10. 1909 - 25.6/7.7. 1911. (по четврти пут председник владе)
 Осма влада Николе Пашића, постављена 30. августа 1912. трајала до 22. новембра 1914. (по пети пут председник владе)
 Девета влада Николе Пашића, постављена 22. новембра 1914. трајала до 10. јуна 1917.
 Десета влада Николе Пашића, постављена 10. јуна 1917. трајала до 10. марта 1918.
 Једанаеста влада Николе Пашића, постављена 10. марта 1918. трајала до 3. новембра 1918.
 Дванаеста влада Николе Пашића, постављена 3. новембра 1918.
Односно може се односити на следеће Владе постављене у време Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца:
 Тринаеста влада Николе Пашића, постављена 1. јануара 1921. трајала до 26. марта 1921. (по шести пут председник владе)
 Четрнаеста влада Николе Пашића, постављена 26. марта 1921. трајала до 24. децембра 1921.
 Петнаеста влада Николе Пашића, постављена 24. децембра 1921. трајала до 16. децембра 1922.
 Шестнаеста влада Николе Пашића, постављена 16. децембра 1922. трајала до 2. маја 1923.
 Седамнаеста влада Николе Пашића, постављена 2. маја 1923. трајала до 27. марта 1924.
 Осамнаеста влада Николе Пашића, постављена 27. марта 1924. трајала до 21. маја 1924
 Деветнаеста влада Николе Пашића, постављена 21. маја 1924. трајала до 27. јула 1924.
 Двадесета влада Николе Пашића, постављена 6. новембра 1924. трајала до 29. априла 1925. (по седми пут председник владе)
 Двадесет прва влада Николе Пашића, постављена 29. априла 1925. трајала до 18. јула 1925.
 и Двадесет друга влада Николе Пашића, постављена 18. јула 1925. трајала до 8. априла 1926.

Датуми по старом календару у време Краљевине Србије и по новом календару у време Краљевине СХС.